Plastique peut désigner :
 en tant que nom commun ou nom propre :
 le plastique, un matériau polymère,
 la plastique, synonyme de silhouette d'une personne,
 les arts plastiques, une catégorie artistique regroupant les activités esthétiques maniant les formes et les volumes telles la sculpture et la peinture,
 Plastique (Bette Sans Souci), un personnage de fiction appartenant à DC Comics.

 en tant qu'adjectif :
 plastique ou la plasticité, la capacité d'un matériau à être modelé après le point de non-retour et avant la rupture,
explosif plastique, explosif composé d'explosif et de gélatinisant.

Articles connexes 
 
 Plasturgie